

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Darnowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice 
 Darnowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Kościan